L'Opéra-Mouffe, court-métrage français écrit et réalisé par Agnès Varda.
 Chantal Mouffe, philosophie belge
 Word of Mouf
 Claudine Monfette, surnommée Mouffe, actrice, scénariste et parolière québécoise

Homonymie de patronyme
Patronyme belge